Mount Kennedy kan syfta på följande:

 Mount Kennedy, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Kennedy, Yukon, ett berg i Kanada